Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn – ósmy tom z serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Opowiada o przygodach trójki przyjaciół – Felixa Polona, Neta Bieleckiego oraz Niki Mickiewicz – chodzących do warszawskiego gimnazjum nr 13 im. profesora Stefana Kuszmińskiego. Premiera odbyła się 18 marca 2011. Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn został wystawiony na sprzedaż w sklepach Inmedio i Relay, a od 24 marca tego samego roku jest dostępny powszechnie.

Bibliografia 
 

Powieści fantastycznonaukowe z 2011 roku
Felix, Net i Nika